Poet, prozator și jurnalist român, născut la 21 Noiembrie 1954 în comuna Golești, județul Vâlcea.

A publicat sute de articole în presa vremii (înainte și după 1989) și poezii în diverse reviste literare, gen „Vatra”, „Literatura de azi”, „Singur”, Tecuciul literar”, „Conta”, „Cronograf”, „Melidonium”, „Bel-Esprit”, „Parnas XX” etc.

A publicat versuri în peste 25 de antologii de poezie, în țară, Italia, Franța și Germania.

Și-a lansat volumele la Saloanele de carte Bookfest, Gaudeamus, Ion Heliade Rădulescu (Târgoviște),  Libris (Piatra Neamț), Biblioteca Antim Ivireanul (Rm. Vâlcea), Cluj-Napoca, Slatina, Craiova, Iași, Costești (Vâlcea) etc.

A avut peste 10 lansări de carte în Torino și în câteva dintre localitațile vecine. 

Este membru al Societății Culturale Anton Pann din Rm. Vâlcea și membru asociat al Asociație culturale româno-italiene „Lumina” din Torino.

Are 11 volume de autor, versuri și două romane. În anul 2019 i-a apărut în Italia volumul „Confessione di una ninfa” (Traducerea romanului „Spovedania unei nimfe”, Eikon, 2019)

Volume publicate

1.      „Templul Devenirii Noastre”(versuri) – Ed. Singur, 2014;

2.      „Echinocțiu fragil” (versuri) – Ed. Singur, 2015;

3.      „Ispitei se dedă poetul” (versuri)  – Ed. Singur, 2015;

4.      „Singurătatea culegătorului de scoici” ”(versuri)  – Ed. Singur, 2016;

5.      „Alfa mirabilis” (versuri) -Ed. Singur, 2016;

6.      „Lacrimi christice” (versuri) – Ed. Singur, 2017;

7.      „Rezervația de himere” (versuri) – Ed. Eikon, 2017;

8.      „Spovedania unei nimfe”(roman) – Ed. Eikon, 2019

9.      „Apocalipsă și Eros”(versuri) – Ed. Hoffman, 2019

10.  ”Confessione di una ninfa” (traducerea romanului „Spovedania unei nimfe” de către scriitorul Francesco Altieri) – Ed. Collana Galeon, Milano, 2019.

11.   „Altarul interzis”(roman) – Ed. Eikon, 2021

12.   „Ultima împărtășanie a Regelui Lear” (versuri) – Ed. Eikon, 2021

Selectiv, câteva referințe critice; 

Modernitatea scrisului lui Ion Țoanță nu este o poză, ci o formă de expresie proprie, puternică, originală, palpitând de sinceritatea mărturisirii, purificatoare și regeneratoare, a sinelui și a zbaterilor acestuia. Aș crede însă că la temelia scrisului poetului nostru se află și o bogată zestre livrescă: vreo aluzie, vreo notă răzleață, câte un accent, câte o sintagmă trimit cu gândul la Homer, Villon, Bacovia, Arghezi, Botta, Sorescu, Modest Morariu, Petre Stoica, Șerban Foarță și alții, atunci când filiera nu este de-a dreptul explicită, precum  în Ana: „În miez de noapte/ punctat de-a cocoșilor necântare,/ vine un meșter,/ trist și obosit de-atâta nedormire,/ șoptind cu implorări amare/ «taci, Ană, dă-i zidului ’nălțare! »”. Fiind un om de carte, cu lecturi asumate și integrate, Ion Țoanță își omagiază astfel, discret, antecesorii și le zâmbește complice cititorilor săi. Nu mai puțin însă, el se distanțează voit, cu bravura unui Icar, de lecturile tinereților sale și-și apără propriul crez.

Belșug ideatic, inspirație din adânc, fantezie, originalitate, iată însemnele de noblețe ale acestei cărți de poezie, („încă una”, dar ce aparte!), binevenită să îmbogățească panteonul rostirii frumoase.

„Sub pana neobosită a lui Ion Țoanță, volumele se succed rapid. Mereu fidel sieși, poetul își reia temele predilecte, Eros, Thanatos, dezastrul social, regnul opacității, dezamăgirile cotidiene. Dar imaginile sunt mereu împrospătate sub impulsul simțirii, privirii, meditării, într-o viguroasă și personală traiectorie ascendentă. Și iată că acest recent volum coagulează poeziile de cea mai profundă și trainică inspirație, cea născută din falnicele fluturări de aripi îngerești, aceste semne pe care poetul ni le împărtășește, spre alinare și bună speranță. Fie ca noul opus mirabile să-și afle drum neted și urcuș ușor!”

Prof. Dr. Gabriela Creția 

Aici văd eu imperativul apariției cărții de poezie „Ispitei se dedă poetul” a lui Ion Țoanță. A trăi în normalitatea cotidiană este una; a simți poezia diferitelor momente ale vieții este altceva, „mult mai înalt”, vorba lui Nichita Stănescu. Ion Țoanță povestește „ despre frumusețea ierbii/ și splendoarea/ fânului cosit” , îi apreciază pe cei ce „ a șteaptă toamna/ ca s ă - i sărute florile” , înțelege că „ Dincolo de iubire sunt copacii” . Concentrând ideea brută în picături multicolore, înveșmântând-o, deci, în straiele versului, autorul își disipează, pe de altă parte, eu -l ce poate sublima momentele pe care oricine le-ar trăi nepăsător, în cuvinte mult prea convingătoare pentru a fi ignorate(…)

„Spuneam (și mențin) că poetul Ion Țoanță atinge cu aceeași ușurință tematica socială, tematica iubirii sau cea religioasă, supunând cititorul unor registre diverse care constituie, de fapt, plăcerea lecturării lui. El reprezintă, fără doar și poate, o voce care nu poate fi ignorată, care s-a impus datorită calității literare din volumele editate, deci nu avem de-a face cu un autor fugitiv, ci cu unul ce privește cu seriozitate arta scrisului. A nu ține cont de prezența sa în lirica actuală ar însemna să nu fim conectați la mersul literaturii. Și asta ne-ar descalifica din start pe noi, cei care trăim printre cărți.”

Ștefan Doru Dăncuș 

„Ion Țoanță este un blagian ponderat care în același timp ține cont de toate determinările și de așteptările cititorului de astăzi. Lucrul acesta mi se pare important pentru că poezia nu este numai un discurs atemporal, poetul, mai ales după ‘90, se deschide către realitatea socio-culturală în care trăiește(…)

Unul dintre defectele lirismului începător este sentimentalismul fără cenzură ironică, iar una dintre hibele poeziei deja omologate e tocmai ironismul. Sînt ca două faze ori vîrste ale versului, prin care se trece, cînd se trece spre altceva.

La Ion Țoanță, ele apar deodată, pentru a se supraveghea reciproc și a face, alternative, fie o poezie de intensitate emoțională și afectivă- fie una cerebrală, reflexive de o amară luciditate analitică. Surpriza este de a vedea nu doar un poet deja format, ci și unul alternînd subtil registrele, recognoscibil și totuși diferit de la o pagină la alta. Citiți-l.

Daniel Cristea-Enache 

„Ion Țoanță traduce, cu inspirație, cu perseverență, culoarea albastră în cuvinte. Și nu e „albastru de Voroneț”, ci albastru din sânge, particula aceea care face ca dragostea să comunice, nemijlocit, cu cerul. Ion Țoanță e, din câte am citit pe rânduri și printre rânduri, un îndrăgostit pentru totdeauna și care se bucură să spună, prin poezie, acest lucru.”

„Ion Țoanță este un povestaș curajos care traduce viața și concupiscențele ei într-o carte plină de ispite epice și etice. ”Păcatul” iubirii este mărturisit în momente dramatice, atunci cînd cunoști cu adevărat prețul vieții și al morții”.

Adrian Alui Gheorghe

„Ion Țoanță redescoperă nucleul poeziei, despodobit de cuvinte multe în fraze stufoase, despodobire efectuată de poetul însuși, spre a nu lăsa această ingrată operație în sarcina cititorului. De obicei, autorului îi ajung 15-20 de cuvinte, ordonate în versuri suple, pentru a transmite o revelație despre Dumnezeu, Iisus, Maria, îngerii păzitori... Să lăsăm stufoșenia în seama teologilor și predicatorilor din toate cultele creștine, pare a spune Ion Țoanță cu îndreptățire.”

Dumitru Augustin Doman

„Ion Țoanță propune un discurs liric în care comunicarea se realizează printr-o umanitate persuasivă. Metabolizează cultura cinematografică și literară în așa fel încât oferă, în comunitate, tonusul paradigmei culturale formatoare”.(...)

„Din metoda optezecistă putem lua procesul verbal ca tipologie de filmologie minimalistă, trecută însă prin liricizarea competențelor lingvistice ale oralității, în așa fel încât dorința romancierului este: nu de a distruge păcătosul, ci de a-l converti cumva sau de a lăsa finalul deschis. Ion Țoanță în romanul „Altarul interzis” transferând și dezvoltând sensuri, de subcuvânt sau din cuvânt, cu lecturi diferite din Băieșu,Velea și Breban”.

„Volumul Ultima împărtășanie a regelui Lear este o manifestare optzecistă, la nivel de retorică, cu ironia după Socrate în prim plan, cu segmente reale de cotidian ajunse poeticitate, printr-un talent livresc și cultivat. Mici bijuterii, fermecătoare, strâng în sinteză idei decelabile la fiecare pas, otioase, tratate însă printr-un ludic întremator. Câte un complex tematic cu structuri de adâncime devine text si metatext, cu polivalente necesare, pentru memoria afectivă și cognitivă”.

Prof. Dr. Ion Predescu

„Ion Țoanță este unul dintre numeroșii scriitori din ultimele decenii care au făcut trecerea de la poezie la roman. După vreo șapte volume de versuri elegiace de-a lungul ultimului deceniu, în 2019 a surprins cu romanul Spovedaniei unei nimfe (Eikon 2019), Romanul de față, Altarul interzis (Eikon 2021) trebuie citit în continuarea acestuia, împreună cu  care formează un diptic. (...)

„M-am gândit, citind acest roman, că este probabil că romanul social va avea un reviriment după lunga perioadă de supremație cvasi-totală a „ego-ficțiunii”. Vedem, cel puțin din succesul unor traduceri, că un asemenea tip de roman are cititori împătimiți. Și literatura noastră are, fără discuție nevoie de un asemenea tip de roman. Cum invocă în trecere naratorul, există „un segment al intelectualității tăcute. Tăcută, deci complice”. Un prim pas ar fi ruperea tăcerii....”

Prof. Christian Crăciun 

„Dacă sinele nu poate găsi în timp decât imaginea sa - nu și cauza sa - atunci cine oare, dacă nu un poet de talia lui Ion Țoanță, ar fi îndreptățit să tălmăcească corelația metafizică a vieții invocând profunzimea religiozității?”(...)

„Ion Țoanță deține abilitatea condeierului desăvârșit, reușind să își pună personajul în situația de a nu avea ceva de ordin general, scotocind prin exuberanța posibilului, obsesia acumulărilor, dar mai ales prin coliziunea interioară cu tragicul”.

Cristian Neagu

(...)scrierea lui Ion Țoanță reprezintă o apologie a frumuseții, a bunătății și a adevărului care se nasc numai prin efortul suferinței de a fi oameni și a de a asista la spectacolul alterității noastre, a confruntării permanente cu sinele și cu ceilalți. Interogațiile retorice creează un spațiu dilematic pentru cititor, care e pus, astfel, în fața propriei conștiințe, căreia îi furnizează „food for thought”. Cu siguranță, bun cunoscător al literelor și al filozofiei, scriitorul ne provoacă neîncetat la o regândire a propriilor concepții, a propriilor certitudini, voind dinadins să ne pună la încercare încrederea în noi înșine, deși ne avertizează, în multe contexte, că lumea în care trăim e una a relativităților, în care moartea e singurul fenomen ineluctabil, și, prin urmare, absolut.

Prof. Andra Tischer 

„...mulțumesc(autorului) că mi-a dăruit șansa de a mă bucura meditînd în Altarul Interzis (precum Regele David cînd a intrat în Templu de Shabbat și a dat hrană oamenilor săi...

(...)eu consider acest roman practic independent de romanul anterior, Spovedania unei Nimfe. E altceva și e de sine stătător. E o combinație destul de bine echilibrată între confesiunea (autorului) de creștin dostoievskian a la Alioșa Karamazov și viața sa lehămesită de tsunamiul socio-politic ce mătură lumea actuală. Aș zice astfel: un eseu-roman ce aduce aminte de Solarisul și Nostalghia lui Tarkovski”.

Leonard Oprea, scriitor

Poezia lui Ion Țoanță ne amintește în acest punct de poezia dimoviană, unde oniricul ia locul realității. Existența este golită de sensurile realității imediate și se prelungește într-un vis enigmatic. Decorul cotidian este descompus în fărâme de vise, unde imposibilul devine posibil.      Titlul volumului, Templul Devenirii Noastre, este constituit dintr-o metaforă care deconspiră intenția autorului, și anume, posibila metamorfozare a omului prin intermediul iubirii. Crezul artistic al poetului derivă din intenția acestuia, fiind în legătură directă cu viziunea asupra existenței.  Dacă vreți, acest volum poate fi interpretat ca un mit personal al autorului, unde legenda vieții personale este transpusă pe un fond artistic șlefuit în dalta gândirii nobile. Citind poemele acestui volum de versuri, intrăm într-o geografie spirituală diafană, senzuală, mistică. Acest spațiu spiritual definește concepția despre lume și viață a autorului însuși, versurile fiind așadar, o incursiune autentică în subteranele sufletului omenesc. 

Prof. dr. Rădulescu Mihaela

Poet de o mare sensibilitate sufletească, uneori prea critic pentru a putea fi criticat de alți  încondeiați”, membru de onoare al Asociației Culturale „Lumina”, Ion Țoanță rămâne, pentru Comunitatea Românilor din Torino, poetul așteptării noului și frumosului în tot ceea ce înseamnă viața și speranța. Este poetul vieții pe care toți o așteptăm s-o avem măcar prin cuvântul Maestrului!”

Prof. Georgeta Gălușcă,  președintele Asociației Culturale Lumina (Torino)

„Ion Țoanță è giornalista, scrittore e soprattutto poeta. Dotato di grande cultura e proprietà di linguaggio, è un uomo che vive intensamente il mondo romeno e ne conosce vizi e virtù. Sa essere romantico e sognatore quando parla di amore, animato da fede profonda quando parla di spiritualità, bucolico quando parla della sua terra ancestrale, ma anche molto duro quando parla della società contemporanea, corrotta e ingiusta, attirandosi anche le ire di qualche notabile locale”.

„Ion Țoanță este ziarist, scriitor, dar mai ales poet. Înzestrat cu o imensă cultură și bun cunoscător al limbii române este o persoană care simte profund mediul românesc, cunoscându-i atât virtuțile cât și viciile. Știe să fie romantic și visător când vorbește de dragoste, stăpânit de o credință profundă când vorbește despre spiritualitate, bucolic când vorbește despre ținuturile natale, dar și foarte dur când vorbește despre societatea contemporană coruptă și nedreaptă, atrăgându-și mânia unor notabilități” 

Francesco Paganelli,  Vicepresidente Associazione Culturale „Lumina”, Torino.